Dollerup steht für:

 Dollerup, eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Dollerup (Dänemark), ein Dorf in der Region Midtjylland

Personen:
 Cay Dollerup, freiberuflicher Dozent und emeritierter Hochschullehrer